Кішки — представники самок ссавців виду Кіт свійський
 Кішки — металева рамка із зубцями, що одягається на взуття для пересування по льоду
 Кішки — шляхетський магнатський рід Великого князівства Литовського і Речі Посполитої

Кішки — село, Алькеєвський район, Татарстан
 Кішки — присілок, Красноармійський район, Чувашія

Також 
 Вурман-Кішки
 Ірдеменево-Кішки
 Ірх-Сірми-Кішки
 Кішки-Куликеєво
 Коти
 Норваш-Кішки